Las siglas OSV pueden hacer referencia a:

 Orquesta Sinfónica del Vallés.
 Orquesta Sinfónica de Venezuela.
 Objeto Sujeto Verbo.
 Asociación Austríaca de Esquí, en cuyo caso las siglas son ÖSV.